Tisserantiella är ett släkte av bladmossor. Tisserantiella ingår i familjen Rhachitheciaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Tisserantiella